Wolha Abramawa – białoruska naukowiec, polityk
 Olga Abramowa – rosyjska biathlonistka